Бенчич — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Любо Бенчич (, 1905-1992) — хорватський футболіст часів Югославії.
 Белінда Бенчич (, ,  1997) — швейцарська тенісистка словацького походження.